Географическая база данных — структура данных, которая является основным форматом данных, использующимся для редактирования и управления данными. Также это физическое хранилище географической информации — прежде всего использующее СУБД.

Определение 
Существует несколько значений термина «база геоданных».

 База геоданных  — основной формат данных, использующимся для редактирования и управления данными, которые состоят из географической информации, находящейся в различных форматах географических информационных систем (ГИС).
 База геоданных   — это физическое хранилище для географической информации, которое использует СУБД и для управления всеми наборами данных используется SQL.
 База геоданных  — серия простых таблиц с данными, содержащих классы пространственных объектов, наборы растров и атрибуты.

Хранение базы геоданных 
Для хранения баз геоданных используется СУБД использующая принципы реляционных баз данных.

 Данные представлены в таблицах
 Таблицы содержат ряды
 У всех рядов существует одинаковый набор столбцов
 Каждый столбец имеет тип

Многопользовательская база геоданных 
Многопользовательская база геоданных использует технологию ArcSDE, развернутую поверх реляционной СУБД, обеспечивая следующие преимущества:

 Хранение данных в масштабируемой централизованной системе.
 Редактирование в версионной среде
 Репликации и ведения журнала изменений
 Повышение безопасности работы с данными путем разграничения прав доступа

Пространственные данные в БГД 
Базы геоданных могут хранить различную пространственную информацию за счет использования следующих типов данных:

 Атрибутивные данные
 GPS координаты
 Геодезические данные
 Пространственные объекты
 Растровые данные

Совместимость и доступ к данным

API файловой базы геоданных 
API файловой базы геоданных дает вам возможность разрабатывать собственные приложения, которые смогут взаимодейстовать с файловыми базами геоданных без использования ArcObjects.

API позволяет 
 Cчитывать схему файловой базы геоданных
 Создавать новые файловые базы геоданных
 Читать и записывать данные
 Выполнять атрибутивные и пространственные запросы АPI

XML базы геоданных 
Обмен пространственной информацией с помощью XML существенно упрощается за счет использования соответствующей XML спецификации.

 Используется для экспорта и импорта схем баз геоданных
 Открытый формат предназначенный для обмена информацией между БГД
 Табличные данные конвертируются в XML с помощью ArcGIS Business Logic.

Внешние приложения, которые могут принимать входящие XML потоки, получают возможность:

 Обмен данными без потерь
 Обмениваться простыми классами векторных данных
 Обмениваться записями, в которых содержатся только изменения

Ссылки 
 http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/gdb-architecture/what-is-a-geodatabase.htm — ArcGIS база геоданных

Базы данных